Kossjakino () ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kossjakino (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Kossjakino (Moskau), in der Oblast Moskau